Monument Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Monument Creek (Arizona), Fluss im Coconino County, Bundesstaat Arizona 
 Monument Creek (Colorado), Fluss im Grand County, Bundesstaat Colorado 
 Monument Creek (Kalifornien), Fluss im Humboldt County, Bundesstaat Kalifornien 
 Monument Creek (Utah), Fluss im Morgan County, Bundesstaat Utah